Noord Spaarndammerpolder
 Oude Spaarndammerpolder of Spaarndamsche Polder
 Zuid Spaarndammerpolder